Михаил Яковлевич Сорокин:
 Сорокин, Михаил Яковлевич — полярный капитан.
 Сорокин, Михаил Яковлевич (1910—1943) — майор, командир артиллерийского дивизиона, Герой Советского Союза.